Шер (), имя при рождении — Ше́рилин Саркися́н (, ; род. , Эль-Сентро, Калифорния, США) — американская певица, актриса, кинорежиссёр, музыкальный продюсер и автор песен, широко называемая представителями медиа Богиней поп-музыки и описываемая как воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины.

Она известна своим характерным контральто, а также тем, что работала в разнообразных сферах развлекательного бизнеса в течение более шести десятилетий, подстраиваясь под различные стили и тренды.

Первый успех пришёл в 1965 году, когда она в составе дуэта «Сонни и Шер» со своим мужем записала песню «I Got You Babe», которая добралась до вершины американских и британских чартов. К концу 1967 года пара продала более 40 миллионов копий своих записей. Параллельно Шер работала над сольной карьерой. В 1966 году она выпустила песню «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)», которая стала одной из её самых популярных песен 1960-х, добравшись до второй строчки в США и до третьей в Великобритании. Впоследствии Шер стала ведущей популярного на американском телевидении шоу-варьете «Комедийный час Сонни и Шер» с аудиторией более 30 миллионов зрителей в неделю в течение трёх лет, за которое была удостоена «Золотого глобуса», а также собственное шоу-варьете «Шер». В шоу Шер появлялась в тщательно разработанных костюмах, что сделало её законодателем моды 70-х.

Во время работы на телевидении Шер зарекомендовала себя как сольный исполнитель, выпустив синглы «Gypsys, Tramps & Thieves», «Half-Breed» и «Dark Lady», которые достигли вершины американских чартов, а после выпуска диско-альбома Take Me Home в 1979 году выступала в Лас-Вегасе в течение трёх лет с 1980 по 1982 год с гонораром 300 000 долларов в неделю.

В 1982 году Шер дебютировала на Бродвее в постановке «Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean», а также снялась в её экранизации. В дальнейшем она получала положительную реакцию критиков за свои роли в таких фильмах как «Силквуд» (1983), «Маска» (1985), «Иствикские Ведьмы» (1987) и «Очарованные Луной» (1987), за последний из которых была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Далее она продолжила свою музыкальную карьеру, выпустив рок-альбомы Cher (1987), Heart of Stone (1989) и Love Hurts (1991), каждый из которых сопровождался выпуском ставших успешными синглов «I Found Someone», «If I Could Turn Back Time» и «Love and Understanding».

Очередной пик коммерческого успеха ожидал Шер в 1998 году с её альбомом Believe, заглавная песня с которого по сегодняшний день в Великобритании представляет собой самую продаваемую песню, когда-либо выпущенную женщиной-исполнителем. Во время записи песни впервые в истории использовался приём автотюн, который позже стал известен как «эффект голоса Шер» ().

Мировое турне Living Proof: The Farewell Tour (2002—2005) было признано самым коммерчески успешным турне женщины-исполнителя того времени и до сих пор входит в список самых успешных турне со сборами более 250 миллионов долларов. В 2008 году Шер подписала контракт на 180 миллионов долларов для выступлений в Сизарс-пэласе в Лас-Вегасе, где она выступала со своим шоу «Cher at the Colosseum» до 5 февраля 2011 года. В 2018 году Шер вернулась на большой экран для эпизодической роли в фильме «Mamma Mia! 2» впервые с 2010 года, когда она снялась в фильме «Бурлеск». Вдохновлённая своей ролью, она выпустила альбом Dancing Queen (2018), который, как и её предыдущий альбом Closer to the Truth (2013) достиг 3 строчки американских чартов.

Шер была удостоена, среди прочих, премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус», пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, специальной награды в области моды «CFDA», награды центра Кеннеди. За свою карьеру, которая продолжается более 50 лет, Шер стала одной из исполнительниц с наибольшим числом проданных записей в истории музыкальной индустрии (более 100 миллионов копий). Она является единственным исполнителем в истории музыки, чьи песни занимали первые строчки американских чартов в течение 6 десятилетий (с 1960-х по 2010-е). Кроме своих успехов в музыке и кино, Шер также известна своими политическими взглядами, филантропической деятельностью, а также социальным активизмом в области защиты прав ЛГБТ и предотвращения заболеваемости СПИД/ВИЧ.

Биография

Юные годы 
Шерилин Саркисян родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентро, штат Калифорния. Её мать, Джорджия Холт, была актрисой, а отец, выходец из Армении — Джон (Карапет) Саркисян, работал дальнобойщиком. Родители были разведены, когда родилась Шер, и впервые она увидела отца в одиннадцать лет. С ранних лет Шер мечтала стать известной актрисой и уже в детстве работала над своей подписью для автографов. В шестнадцать лет Шер уехала в Лос-Анджелес.

Начало карьеры 
В 1962 году в кафе Шер встретила Сонни (Сальваторе) Боно, который работал ассистентом у музыкального продюсера Фила Спектора. Он предложил ей жить у себя, в обмен на что Шер должна была убирать дом и готовить еду. Вскоре их отношения переросли в более близкие, и они поженились. В то время Шер работала сессионной певицей на бэк-вокале в студии Фила Спектора и приняла участие в записи таких классических песен, как «You’ve Lost That Lovin’ Feelin’» (The Righteous Brothers), «Da Doo Ron Ron» (The Crystals) и «Be My Baby» (The Ronettes). Первой сольной записью Шер стала «Ringo, I Love You» 1964 года под псевдонимом Бонни Джо Мэйсон, так как Спектор считал, что имя Шерилин недостаточно «американское».

Сонни и Шер 
Сонни стал писать и продюсировать песни, в результате чего в 1965 году дуэт под названием «Сонни и Шер» выпустил свой первый альбом Look at Us. Сонни настаивал, чтобы первым синглом с альбома была песня «I Got You Babe», в которую не верили ни руководство лейбла, ни Шер. Тогда он отнёс песню на радио, после чего её транслировали в передаче, где слушателям было предложено проголосовать за понравившуюся композицию по телефону. Сонни и Шер с друзьями стали звонить в эфир радиостанции, чтобы отдать голос за «I Got You Babe». Популярность песни росла, и вскоре сингл возглавил чарты США и Великобритании. Образ хиппи, длинноволосого Сонни и не похожей на остальных Шер, резко выделял их среди поп-исполнителей того времени, и дуэт стал сенсацией по обе стороны Атлантики. Летом 1965 года Шер выпустила альбом All I Really Want to Do, одноимённая песня с которого стала её первым сольным хитом. К концу 1960-х годов популярность дуэта падала. В результате ряда коммерчески неуспешных альбомов и фильмов пара задолжала правительству США. В 1969 году Шер родила ребёнка, которого назвала именем картины, во время съёмок в которой она забеременела — «Честити». Впоследствии он совершил каминг-аут в качестве трансгендерного мужчины и взял себе имя Чез Боно. В 2010 году он официально сменил документы на мужские.

В 1970 году Сонни и Шер появляются на американском телеканале CBS со своей передачей. «Комедийный час Сонни и Шер» (позже «Шоу Сонни и Шер») выходил в эфир семь лет и представлял собой смесь комедийных скетчей и музыкальных номеров с участием приглашённых гостей, среди которых были Майкл Джексон, Рональд Рейган, Дэвид Боуи, Мохаммед Али и многие другие. В 1971, 1973 и 1974 годах три песни Шер возглавили чарт США — «Gypsys, Tramps & Thieves», «Half-Breed» и «Dark Lady», соответственно. В 1974 году Сонни и Шер развелись, и вместе с браком прекратило существование их шоу. После неудачных попыток собственных передач Сонни и Шер снова объединяются для «Шоу Сонни и Шер».

Сольная и актёрская карьера 

После развода с Сонни Шер выходит замуж за музыканта Грегга Оллмана, участника блюз-группы The Allman Brothers. В 1976 году у Грегга и Шер появляется сын Элайджа Блу Оллман (который впоследствии станет вокалистом индастриал-рок-группы Deadsy), а в 1977 году новый дуэт выпускает альбом. В 1979 году певица легально меняет своё имя на Шер.

В 1982 году Шер переезжает в Нью-Йорк для участия в бродвейской постановке «Приходи к пяти на встречу, Джимми Дин, Джимми Дин». После положительных отзывов критиков об актёрской игре Шер, Майк Николс предложил ей роль в фильме «Силквуд». Когда Шер узнала, что главную роль играет Мерил Стрип, то согласилась, даже не прочитав сценарий. За роль лесбиянки, безответно влюблённой в главную героиню, Шер удостоилась номинации на «Оскар». В 1985 году после съёмок в картине «Маска», где Шер играет мать подростка с редкой болезнью, изуродовавшей его лицо, она присоединяется к Ассоциации помощи детям с черепно-лицевыми нарушениями (CCA). В 1987 году Шер участвовала в трёх лентах: «Подозреваемый», «Иствикские ведьмы» и «Власть луны», за роль в которой она была награждена премией «Оскар».

В 1987 году Шер подписывает контракт с Geffen Records. В записи нового альбома принимают участие Дайан Уоррен, Майкл Болтон и Бон Джови. В 1989 году видеоклип на популярную песню «If I Could Turn Back Time» был запрещён к показу на MTV из-за откровенного наряда Шер. В 1992 году у Шер был обнаружен синдром хронической усталости. В 1994 году Шер в числе других исполнителей приняла участие в записи альбома The Beavis and Butt-head Experience. В 1996 году Шер попробовала себя в качестве режиссёра фильма «Если бы стены могли говорить», а также сыграла в нём эпизодическую роль, за которую была номинирована на «Золотой глобус». В январе 1998 года, в возрасте 62 лет, конгрессмен и бывший муж Шер, Сонни Боно погиб при спуске на лыжах в Калифорнии. Однако по заявлению Шер она продолжает общаться с ним благодаря своему экстрасенсу и медиуму Джеймсу Ван Праагу.

В 1998 году Шер выпустила альбом Believe. Одноимённая песня стала международным хитом и добавила в копилку 52-летней певицы «Грэмми» за «Лучшую танцевальную запись». Именно с этого времени Шер становится гей-иконой и в конце 1998 года выходит книга Шер The First Time в которой она рассказывает о том, как нелегка жизнь мегазвезды. В январе 1999 года перед огромной телевизионной аудиторией Шер исполнила государственный гимн США на финале Суперкубка по Американскому футболу. С 2002 по 2005 год Шер дала 325 концертов в более чем 20 странах мира в рамках прощального тура The Farewell Tour.

В феврале 2008 года Шер подписала контракт о концертах в Лас-Вегасе, где она выступала до 5 февраля 2011 года.

В 2010 году, после многолетнего перерыва, Шер вновь появилась на большом экране в мюзикле «Бурлеск». Исполненная ею песня «You Haven’t Seen the Last of Me» стала лауреатом премии «Золотой глобус», хотя сама роль актрисы была предложена к номинации на «Золотую малину».

В 2018 году, после восьмилетнего перерыва, появилась на большом экране в мюзикле «Mamma Mia! 2», а осенью того же года выпустила альбом с кавер-версиями песен ABBA.

25 июня 2019 года  назвал Шер среди сотен исполнителей, чей материал, как сообщается, был уничтожен во время  2008 года.

В мае 2021 года стало известно о намерении студии Universal снять байопик о Шер по сценарию Эрика Рота. Звезда лично объявила в Twitter о запуске этого проекта в день своего 75-летия.

Рекорды 
Шер — единственная из исполнительниц, чьи песни достигали верхней десятки Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). Сингл «Believe» является её наиболее успешной записью, а также самым продаваемым синглом 1999-го (в этот год было продано более 10 миллионов записей). Певица удерживает рекорд по наиболее длительному пребыванию на вершинах американского чарта синглов: её песни достигали его вершин в течение 33 лет, с 1965 по 1998 год. Прощальное турне Шер Living Proof: The Farewell Tour, которое продлилось 3 года и завершилось в 2005 году, было признано самым успешным турне исполнительницы того времени.

Политика 
В сентябре 2020 года Шер собрала около 2 миллионов долларов на президентскую кампанию Джо Байдена в виртуальном, ЛГБТ-тематическом, шоу. В октябре она отправилась в Неваду и Аризону с кампанией в поддержку Байдена, выпустила кавер-версию «Happiness is Just a Thing Called Joe», песни 1943 года, написанной для музыкального фильма «Хижина в небе», с текстом, переписанным под Байдена В тот же месяц Шер опубликовала сообщения в Twitter в поддержку Армении и Арцаха во время войны в Нагорном-Карабахе. Она заявила: «Мы поддерживаем народ Армении и призываем наших лидеров в Вашингтоне вести последовательную и жесткую дипломатию, необходимую для установления мира в регионе Арцаха».

В 2022 году во время российского вторжения на Украину, являющуюся частью российско-украинской войны, поддержала Украину. В своем твиттере Шер неоднократно поднимала тему войны на Украине, призывала помогать украинцам. 18 марта певица затвитила о том, что собирается приютить украинских беженцев в своем доме. Ещё раньше, 23 февраля, Шер в своем твиттере назвала Путина деспотом, готовым восстановить Советский Союз.

Дискография

Туры 
 Take Me Home Tour (1979—1982)
 Heart of Stone Tour (1989—1990)
 Love Hurts Tour (1992)
 Do You Believe? Tour (1999—2000)
 Living Proof: The Farewell Tour (2002—2005)
 Cher at the Colosseum (2008—2011)
 Cher Special Gigs (2012—2013)
 Dressed to Kill Tour (2014)
  (2017)
 Here We Go Again Tour (2018—2019)

Фильмография

Телевидение 
 Комедийный час Сонни и Шер (1970)
 Cher Show (1975)
 Cher… Special (1978)
 Cher… and Other Fantasies (1979)
 Sonny & Me: Cher Remembers (1998)

Награды

Примечания

Литература 
 
 
 
 Cher, «The First Time», Pocket, 1999, — ISBN 978-0-671-03488-7

Ссылки 

 

Телеведущие США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100

Сонни и Шер
Лауреаты премии «Грэмми»
Авторы-исполнители США
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители Atco Records
Исполнители Warner Bros. Records
Исполнители Geffen Records
Исполнители MCA Records
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Columbia Records
Музыканты поп-рока
Музыканты в жанре диско
Поп-вокалисты США
Поп-рок-вокалисты США
Обладатели приза за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля
Лауреаты премии Echo Pop